Brugsch ist der Nachname folgender Personen:

 Emil Brugsch (genannt Emil Brugsch-Bey, 1842–1930), deutscher Ägyptologe
 Heinrich Brugsch (genannt Heinrich Brugsch-Pascha, 1827–1894), deutscher Ägyptologe
 Mohammed ibn Brugsch (1860–1929), deutscher Arabist und Übersetzer
 Theodor Brugsch (1878–1963), deutscher Mediziner, Sohn von Heinrich Brugsch